Има́м () — в исламе:
 предводитель молитвы и духовное лицо, которое заведует мечетью;
 титул, который носят наиболее выдающиеся богословы и религиозные авторитеты;
 духовный и светский глава всего мусульманского сообщества;
 глава имамата Чечни и горного Дагестана в XIX веке и других государственных образований.

Имамы мечетей 

Во многих мечетях есть выборная должность имама, который предводительствует в молитвах и контролирует работу мечети. Часто синонимом имама в разных странах служит арабское понятие мулла. Община выбирает имама среди пользующихся авторитетом верующих богословов.

В пятничных или соборных (джума) мечетях наряду с другими обязанностями имамы еженедельно читают проповеди (хутба) во время пятничной полуденной молитвы (джума-намаз), поэтому их также называют имам-хатибами.

Предводитель в молитве 
Во время общей обязательной молитвы избирается имам, который руководит ею. Имамом в молитве может стать любой благочестивый мусульманин, имеющий необходимое религиозное образование, умеющий правильно читать Коран, вне зависимости от своего социального положения. Первым имамом в истории ислама был пророк Мухаммед. Большинство течений ислама не разрешает , однако некоторые либеральные течения позволяют женщинам руководить не только молитвой женщин, но и смешанной молитвой.

Первоначально молитвой руководил сам пророк Мухаммад. В конце жизни, во время болезни, его замещал Абу Бакр. В провинциях молитвой руководили наместники, которые также занимались и чисто практическими вопросами (сбором налогов и т. д.). Во время пятничных молитв наместники также произносили проповеди (хутбу). При аббасидских правителях (749—1258) молитвой стали руководить специально подготовленные люди, которых стали называть «имамами». При Фатимидах (909—1171) в пятничных молитвах в период месяца рамадан роль имама брали на себя халифы.

Традиционно считается, что молитвой должен руководить авторитетный человек, чьи познания в коранических науках бесспорны. В деревенских мечетях на должность имама обычно выбирается наиболее почтенный и сведущий в богословии человек. В Турции имамов избирают прихожане, а власти утверждают. Избираются лица, получившие богословское образование (впрочем, большой учёности от имама не требуется, но она позволяет занять более выгодную должность кадия или муфтия). Отличие в одежде имама — белый тюрбан и белые рукава.

Титулы 
В суннитском исламе имамами называют наиболее выдающихся религиозных авторитетов: основателей мазхабов (Абу Ханифа, Малик, аш-Шафии, Ахмад) и богословских школ (аль-Ашари, аль-Матуриди), крупных учёных-богословов (аль-Бухари, Муслим, ан-Навави, Ибн Касир), глав движений, крупных религиозно-политических деятелей и т. д.

Глава мусульманского сообщества 

В суннитском исламе имамом называют духовного главу. Титул имама носил сам пророк Мухаммад, а также халифы. Вопрос об имамате был одним из наиболее живых в первые веках истории ислама. Споры о природе и объёме власти имама вызвали первый раскол в исламе (VII в.). По убеждению суннитов, имамат, то есть духовная и светская власть, какую имел Пророк, после избрания должна доставаться лучшему из членов исламской общины (уммы) на основе согласного мнения (иджма) его представителей.

Постепенно этот вопрос отошёл на второй план у суннитов, но продолжал играть очень важную роль у шиитов, которые признают лишь наследственный переход власти. На этом основании халифы Абу Бакр, Умар ибн аль-Хаттаб и Усман ибн Аффан, в глазах шиитов, узурпаторы, а законные наследники Мухаммада — Али ибн Абу Талиб и его потомки.

Имам в шиизме

Шииты-двунадесятники 
В шиитском исламе имам выполняет обязанности посредника между человеком и Богом. Шииты (за исключением зейдитов) утверждают, что власть имама не зависит от воли людей и признают лишь наследственный переход власти. Будучи божественным установлением, она не нуждается в иных источниках легитимности. Шиитский имам ведает не только светской и духовной жизнью людей, но и миром невидимым. Это единственный законный и всевластный представитель Аллаха на земле, непогрешимый преемник пророка Мухаммеда. Имам шиитов является высшим авторитетом в толковании Корана, хадисов, религиозных знаний и мусульманского права.

Первым имамом шиитов-имамитов был объявлен Али ибн Абу Талиб, двоюродный брат и зять пророка Мухаммада. Ему наследовали его дети Хасан и Хусейн. По мере дробления рода Алидов уже в раннее Средневековье росло число потенциальных претендентов на верховную власть имама. представления о правах и обязанностях имамов в разных шиитских течениях (зейдиты, имамиты, исмаилиты) шиизма расходились.

В соответствии с шиитской доктриной, достоинство имама не присваивается, а наследуется, благодаря божественному повелению. 12 шиитских имамов почитаются как святые, а представители «крайних» направлений шиизма (гулат) их обожествляют. «Малые имамы» назначаются из числа факихов и имеют специальное образование для службы в мечети (пишнамаз — перс.). Шииты верят во временное прекращение имама из рода Али ибн Абу Талиба. Большинство современных шиитов признают власть высших шиитских религиозных авторитетов (аятолл, муджтахидов), считая их единственными правомочными представителями имама.

Исмаилизм 

Доктрина имамата в исмаилизме отличается от доктрины иснаашаритов, потому что у исмаилитов были живые имамы в течение столетий после того, как последний иснаашаритский имам ушёл в сокрытие. Они последовали за Исмаилом ибн Джафаром, старшим братом Мусы аль-Казима, как за законным имамом после его отца Джафара ас-Садика. Исмаилиты верят, что независимо от того, умер имам Исмаил или нет до имама Джафара, он передал мантию имамата своему сыну Мухаммаду ибн Исмаилу как следующему имаму.

Главы государств

Северо-Кавказский имамат 
В Северо-Кавказском имамате и других государствах-имаматах титул имама носил глава этого государства (См. Имам Чечни и Дагестана). Имамы  Чечни и горного Дагестана держали в своих руках духовную и светскую власть. Имамы были у власти с 1828–1830 по 1859 и в 1877 году. Официально имам носил раннесредневековый титул халифа (араб. амир аль-муминин). Последним имамом на российском Сев. Кавказе в 1917 был избран Нажмудин Гоцинский.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

 
Мечети